Eula steht für:

Ortsnamen in Deutschland:
 Eula (Berga), Ortsteil der Stadt Berga/Elster im Landkreis Greiz in Thüringen
 Eula (Borna), Ortsteil der Stadt Borna im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Eula (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen in Sachsen

Ortsnamen in den USA:
 Eula (Arkansas)
 Eula (Texas)

Gewässernamen:
 Eula (Fluss), rechter Nebenfluss der Wyhra in Sachsen
 Jílovský potok, Zufluss der Elbe in Tschechien

Familienname:
 Stanislao Eula (1818–1886), italienischer Geistlicher und Bischof von Novara

Kürzel:
 EULA für End user licence agreement, siehe Endbenutzer-Lizenzvertrag